Hr. Ms. O 11, een Nederlandse onderzeeboot van de O 9-klasse.
USS O-11, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse.